USS Montana — кораблі ВМС США, названі на честь штату Монтана.

 USS Montana (ACR-13) — броненосний крейсер типу «Теннессі». Збудований у 1908 році. У 1920 році перейменований на «Missoula». Зданий на злам у 1930 році.
 USS Montana (BB-51) — лінкор типу «Саут Дакота» (1920). Закладений у 1920 році, але у 1923 році будівництво було скасоване.
 USS Montana (BB-67) — лінійний корабель типу «Монтана». Закладений у 1942 році. Будівництво скасоване у 1943 році.
 USS Montana (SSN-794) — підводний човен типу «Вірджинія». Закладений 2018 році. Станом на 2020 рік будівництво триває.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни